Daniel Wall (ur. 2 marca 1982 w Radomiu) – polski koszykarz występujący na pozycji silnego skrzydłowego, obecnie zawodnik HydroTrucku Radom.

7 lipca 2016 został zawodnikiem AZS Koszalin. 11 sierpnia 2017 podpisał umowę z Czarnymi Słupsk.

1 marca 2018 zawarł kontrakt z włoskim Rucker Sanve San Vendemiano, występującym w Serie C (IV liga). 30 czerwca został po raz drugi w karierze zawodnikiem Rosy Radom. 11 maja 2021 zawarł kolejną umowę z klubem.

Osiągnięcia 
 Indywidualne
 Uczestnik:
 meczu gwiazd I ligi (2007, 2010)
 konkursu wsadów I ligi (2010)
 Lider I ligi w skuteczności rzutów za 3 punkty (2010 – 41,7%)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK
 
 Statystyki zawodnika
 Profil na eurobasket.com 

Polscy koszykarze
Koszykarze ŁKS Łódź
Koszykarze Rosy Radom
Koszykarze Siarki Tarnobrzeg
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze SKK Siedlce
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Czarnych Słupsk
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Radomiu